Тимки — село в Україні, Оржицькому районі Полтавської області.
 Хутір Тимки — раніше окремий населений пункт, зараз історична назва місцевості в селі Стара Басань Бобровицького району Чернігівської області